Бала́ндин — русская фамилия; имеет женскую форму Баландина.

Известные носители

А 
 
 
 Баландин, Анатолий Никифорович (1927—2014) — советский партийный деятель.
 Баландин, Андрей Николаевич (род. 1977) — российский хоккеист с мячом.

В—Ю 
 
 Баландин, Владислав Фёдорович (1928—1997) — советский актёр.
 
 Баландин, Евгений Степанович (1945—2012) — и. о. первого секретаря Ульяновского обкома КПСС.
 Баландин, Иван Александрович (род. 1988) — украинский и российский гребец.
 Баландин, Илья Федосеевич (1834—1893) — российский гинеколог и акушер, писатель.
 Баландин, Лев Николаевич (1934—1980) — советский пловец.
 
 
 Баландин, Павел Александрович (1912—1986) — советский скульптор, анималист.
 Баландин, Роман Александрович (род. 1997) — российский баскетболист.
 Баландин, Рудольф Константинович (род. 1934) — советский учёный-геолог и гидрогеолог, популяризатор науки, писатель.
 
 Баландин, Тихон Васильевич (1745—1830) — русский литератор, краевед.
 Баландин, Юрий Николаевич (1925—2004) — Первый секретарь Костромского обкома КПСС.



Другое 
 Баландин — лунный кратер.

См. также 
 
 
 Бульвар Баландина — бульвар в Калининском районе Уфы, в жилом районе «Инорс».
 Премия имени А. А. Баландина — премия, присуждаемая Российской академией наук.